Grablegung steht für:
 eine Bestattung

Speziell Grablegung Christi bzw. Grablegung Jesu steht für:
 die Bestattung des Leichnams Jesu Christi, siehe Jesus von Nazaret #Grablegung
 die Feier der Grablegung, eine Prozession nach der Karfreitagsliturgie
 einen Bildtypus und Sujet der Kunst, siehe Grablegung Christi (Bildtypus), dort auch bekannte Beispiele

Siehe auch:
 Grablege, eine Form des Gemeinschaftsgrabes